Ліза Реймонд і Саманта Стосур були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул.

Янь Цзи і Чжен Цзє виграли титул, у фіналі перемігши Реймонд і Стосур з рахунком 6–4, 6–2. Для обох тенісисток це був 6-й титул у парному розряді за рік і 8-й за кар'єру.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Pilot Pen Tennis
Connecticut Open (теніс)